Kval till Riksserien 2014/2015 spelades mellan den 14 och 16 mars 2014. Kvalificerade var lag 7 och 8 från Riksserien lag 1 och 2 från Allettan. Lagen möttes i en serie med tre omgångar. De två främsta lagen kvalificerade sig för Riksserien säsongen 2014/2015.

Deltagande lag
Från Allettan deltog HV71 och SDE HF. Från Riksserien deltog Segeltorps IF och Sundsvall Wildcats.

Poängtabell

SDE och Sundsvall kvalificerade för Riksserien nästa säsong.

Matcher

Referenser

Svenska damhockeyligan
Sport i Sverige 2014
Ishockeysäsongen 2013/2014